Alexandre Mikhaïlovitch Nikolski (1858-1942), zoologiste russe ;
 Alexandre Sergueïevitch Nikolski (1884-1953), architecte soviétique.